Stüssi der Flurschütz är en roll som skogvaktare i Friedrich Schillers pjäs Wilhelm Tell. Han bor i Schwyz och hjälper Tell över ett pass där. Han var även med i scenen där Hermann Gessler dödades.

Rollfigurer i Wilhelm Tell